Adlung ist der Familienname folgender Personen:
 Alfred Adlung (1875–1937), deutscher Pharmaziehistoriker
 Daniel Adlung (* 1987), deutscher Fußballspieler
 Georg Friedrich Wilhelm Adlung (1824–1900), deutscher Handwerker und Wohltäter des Ortes Seebergen in Thüringen
 Johann Christoph Adlung (1648–1681), deutscher Mediziner
 Jakob Adlung (1699–1762), deutscher Organist und Komponist
 Philipp Adlung (* 1966), deutscher Musikwissenschaftler, Jurist und Musikmanager

Siehe auch:
 Adlung-Spiele
 Adelung